Белорусское национальное движение — социальное, культурное и политическое движение, которое выступает за развитие белорусской культуры, языка, обычаев и создание/укрепление государственности на национальном фундаменте (белорусский национализм). Представленно несколькими волнами, начиная с XIX века.

История

XIX век 

В начале и в середине XIX века Ян Чечот, Владислав Сырокомля, Винцент Дунин-Марцинкевич, Ян Барщевский и ряд других писателей создали первые литературные произведения на современном белорусском языке. Белорусские интеллигенты использовали местные наречия в качестве основы для написания своих произведений. Большая часть белорусского элиты в то время поддержала движение за восстановление бывшей Речи Посполитой и принимала активное участие в польских восстаниях 1830―1831 и 1863―1864 годов. В это же время оформляется движение за самоопределение и независимость белорусского народа. Лидер восстания 1863 года на землях бывшего Великого Княжества Литовского Константин Калиновский опубликовал свои призывы к белорусским крестьянам на белорусском языке и призвал бороться за национальную свободу. После того, как Калиновского схватили российские власти, он был приговорён к смертной казни.

XX век 
В начале XX века продолжалось дальнейшее развитие белорусских национальных политических организаций, в основном социалистических (Белорусская социалистическая громада) и христианско-демократических. В результате революционных событий 1905-07 годов издания на национальных языках были легализованы, и это привело к буму в белорусском книгоиздательстве. В частности, газета Наша Нива, основанная в 1906 году, стала одним из важнейших центров образования и продвижения белорусского национальной идентичности среди среднего класса Белоруссии, как в городах и посёлках, так и на селе.

В 1915 году в оккупированной Германией Вильне действовало Белорусское общественное собрание (председатель — Василий Петрович Любарский, товарищ (заместитель) — Дмитрий Алексеевич Гнилицкий, секретарь — Игнатий Николаевич Биндзюк).

После Октябрьской революции 1917 года, белорусские национальные организации, которые представляли все регионы расселения белорусского народа, провели Первый Всебелорусский съезд. На съезде была декларирована независимость Белоруссии и в условиях германской оккупации была провозглашена Белорусская Народная Республика. Поражение Германии в Первой мировой войне и эвакуация её войск из Белоруссии привели к ликвидации БНР в конце декабря 1918 года, когда её парламент, Рада, был вынужден покинуть страну из-за наступления Красной Армии, без боя занявшей Минск. В течение гражданской войны в России члены белорусского освободительного движения создавали собственные партизанские отряды (известные как Зелёный дуб), а также белорусские национальные подразделения в армии Литвы и в Войске Польском. Значительную роль сыграл российский, а затем белогвардейский и польский генерал Станислав Булак-Балахович.

Большевистское правительство придало официальный статус белорусскому языку и культуре в созданной ими Белорусской Советской Социалистической Республике (БССР) в рамках политики коренизации и белорусизации, прекращённой в начале 1930-х годов.

Между тем, многие белорусские политические и культурные организации продолжали свою деятельность в Польше на территории Западной Белоруссии. Белорусские национальные деятели, такие как Бронислав Тарашкевич, были избраны членами польского парламента.

Вновь белорусское национальное движение активизировалось в середине-конце 1980-х в связи с Перестройкой и проводимой в её рамках политики гласности. В частности, с оглядкой на Прибалтику и происходившие в ней аналогичные процессы был создан Белорусский народный фронт (сокращённо БНФ) «Возрождение» () во главе с диссидентом Зяноном Позняком. На его основе в 1993 году была создана партия БНФ, существующая до сих пор. Однако национальное движение было не настолько массовым и не нашло поддержки большинства населения БССР. Впрочем, это не мешало руководству советской Беларуси начать проводить более суверенную политику и взять под свой контроль экономику и ресурсы. Но после провала августовского путча политическая обстановка сильно изменилась, и 25 августа 1991 года Верховный совет БССР объявил о независимости Беларуси, придав статус принятой конституционного закона ещё 27 июня декларации о суверенитете.

В начале 1990-х, первые годы независимой Беларусии, национальное движение, и БНФ в частности, не сбавляло свои обороты. Так, руководители БНФ требовали скорейшего роспуска Верховного Совета и принятия новой конституции. Однако их требования были осуществлены лишь частично: срок депутатов Совета был скоращён с пяти лет до четырёх, а новая конституция была принята лишь в 1994 году. После прихода к власти на президентских выборах того же года Александра Лукашенко, деятели белорусского национального движения фактически оказались в оппозиции, в связи с чем многие из них подверглись преследованиям со стороны государства.

Наше время

Примечания

Литература 
 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII — пачатак XX ст.), Мінск 2005
 Марцуль Г. С., Сташкевіч М. С. Гісторыя Беларусі: насельніцтва, фарміраванне і вызначэнне этнічных і дзяржаўна-адміністрацыйных межаў, беларускае замежжа. Мн., 1997.
 Памятная книга Виленской губернии на 1915 год. — Вильна: губернская типография, 1915. — С.150.
 Michaluk D. Białoruska Republika Ludowa 1918—1920 u podstaw białoruskiej państwowości — Toruń, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
 Sokrat Janowicz. Forming of the Belarussian nation, RYTM, 1999
 Rudling, Pers Anders. The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906—1931 (University of Pittsburgh Press; 2014) 436 pages
 Anatol Żytko. Russian policy towards the Belarussian gentry in 1861—1914. Minsk, 1999
 Piotr Eberhardt. Problematyka narodowościowa Białorusi w XX wieku, Lublin, 1996, ISBN 83-85854-16-9
 Eugeniusz Mironowicz. Białoruś, Trio, Warsaw, 1999, ISBN 83-85660-82-8
 Jerzy Ogonowski. Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918—1939'. Wydawnictwo Sejmowe, Warsaw, 2000
 Ryszard Radzik'. Kim są Białorusini?. Toruń 2003, ISBN 83-7322-672-9
 Rudolf Mark. Die nationale Bewegung der Weißrussen im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Neue Folge, Bd. 42, H. 4 (1994), S. 493—509
 Jerzy Grzybowski''. Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939—1956. BEL Studio, Warsaw 2011, ISBN 978-83-61208-87-7, s. 908

История Белоруссии
Литература Белоруссии
Белорусский язык
Культура Белоруссии